

Топоніми

Арчер — округ в Техасі, США
 Арчер — місто, штат Флорида
 Арчер — місто, штат Айова
 Арчер — переписна місцевість, штат Небраска

Зооніми 
 Квітохвісник Арчера — гриб родини Phallaceae

Особистості 
 Арчер (прізвище)

Техніка 
  — британська гусенична протитанкова 76-мм самохідна артилерійська установка часів Другої світової війни.
 Archer — шведська колісна 155-мм самохідна артилерійська установка.
 HMS Archer (D78) — британський ескортний авіаносець

Інше 
 Арчер — американський мультсеріал
 Арчер (Fate/stay night) — чоловічий персонаж всесвіту Fate
 Archer — українська компанія-виробник електроніки (тепловізорів) з імпортних запчастин.